Hrvatska kuglačka liga za muškarce za sezonu 2019./20. 
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u ožujku je došlo do prekida odigravanja kuglačkih natjecanja u Hrvatskoj.  
Po smirivanju situacije s pandemijom, 19. svibnja 2020. Hrvatski kuglački savez je na sjednici donio odluku da se odigravanje "Prve", "Prve B" i "Druge" lige nastavi sredinom lipnja 2020.,  a "Treća" i "Četvrta" liga su zaključene po trenutnom poretku (lige koje su imale doigravanje za plasman zu zaključene po poretku nakon osnovnog dijela), te su izdate nove propozicije i kalendar natjecanja. 
 
 
 
</small>
  
Prvak je treći put zaredom postao '"Zaprešić".

Prva liga 

 

 Sudionici 
 Bjelovar, Bjelovar 
 Grmoščica, Zagreb 
 Medveščak-1958, Zagreb 
 Mertojak, Split 
 Osijek, Osijek 
 Šubićevac, Šibenik 
 Velebit, Otočac 
 Zadar, Zadar 
 Zaprešić, Zaprešić 
 Željezničar, Čakovec 

 Ljestvica 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 1. HKL  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HL muškarci 2019./20.   
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HKL, 18. kolo

Prva B liga

Jug 

 
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 1.B HKL - Jug  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. B HL jug  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. B HL jug, 18. kolo

Sjever 

 
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 1.B HKL - Sjever  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. B HL sjever 2019./20.  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. B HL sjever 2019./20., 22. kolo

Druga liga

Centar 

 
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Centar  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Centar, 22. kolo

Istok 

<small> 
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Istok  
<ref> [https://aplikacija.kuglanje.hr/pregled/kuglacke-lige/95/izvjestaj_kola/22.pdf aplikacija.kuglanje.hr, 2. Hrvatska kuglačka liga istok - 2019./2020., 22. kolo (25.06.2020. - 27.06.2020)], preuzeto 30. lipnja 2020. </ref> aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Istok, 22. kolo  
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HL Istok 2019./20.</small>

 Jug 

 
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Jug  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Jug, 18. kolo 

 Sjever  

 
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Sjever  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Sjever, 18. kolo  

 Zapad 

 
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Zapad  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL - Zapad, 22. kolo 

 Treća liga  

 Centar 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Centar  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Centar, 14. kolo

 Istok - Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Istok - Zona Osijek  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Istok - zona Osijek, 18. kolo  
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HL Zona Osijek  
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HKL - Istok - zona Osijek, konačni poredak

 Istok - Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Istok - zona Požega  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Istok - zona Požega, 16. kolo  
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HL Zona Požega  
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HKL - Istok - zona Požega, konačni poredak

 Jug 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Jug  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Jug, 18. kolo 

 Sjever - Zona Bjelovar 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Sjever - zona Bjelovar   
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Sjever - zona Bjelovar (14. kolo)

 Sjever - Zona Varaždin 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Sjever - zona Varaždin  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Sjever - zona Varaždin, 18. kolo 

 Zapad - Karlovac-Lika 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Zapad - Karlovac-Lika  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Zapad - Karlovac-Lika, 18. kolo 

 Zapad - PGŽ-Istra 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Zapad - PGŽ-Istra  
 aplikacija.kuglanje.hr, 3. HKL - Zapad - PGŽ-Istra, 16. kolo 

 Četvrta liga 
Lige naziva 4. HKL''.

Istok - Zona Požega 
{| class="wikitable"
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||PKK Halo 192 Slavonski Brod ||12 ||11 ||0 ||1 ||76 ||20 ||22 
|-
|2. ||INA - Požega ||12 ||9 ||0 ||3 ||56,5 ||39,5 ||18 
|-
|3. ||Lokomotiva 1967 Slavonski Brod ||12 ||7 ||1 ||4 ||59 ||37 ||15 
|-
|4. ||Zlatni Lug Požega ||12 ||7 ||0 ||5 ||51 ||45 ||14 
|-
|5. ||Hrast Požega ||12 ||5 ||1 ||6 ||47 ||49 ||11 
|-
|6. ||Elektra Požega ||12 ||2 ||0 ||10 ||29,5 ||66,5 ||4 
|-
|7. ||Elpidio Požega ||12 ||0 ||0 ||12 ||17 ||79 ||0 
|-
!colspan="9"| 
|-
|colspan="9"| odigrano 14 kola (osnovni dio )  prekinuto doigravanje prva četiri kluba  
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 4. HKL - Istok - Zona Požega  
 aplikacija.kuglanje.hr, 4. HKL - Istok - Zona Požega, 14. kolo  
 kuglacki-savez-os.hr, 4. HL Zona Požega  
 kuglacki-savez-os.hr, konačna ljestvica

Zapad - PGŽ-Istra 
{| class="wikitable"
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod
|- bgcolor="gold"
|1. ||Gomirje ||18 ||15 ||0 ||3 ||99,5 ||44,5 ||30 
|-
|2. ||Telekom Rijeka ||18 ||10 ||2 ||6 ||83 ||61 ||20 
|-
|3. ||Hrvatski Branitelj Pula ||18 ||8 ||2 ||8 ||76 ||68 ||18 
|-
|4. ||Ričina Dražice ||18 ||8 ||2 ||8 ||71,5 ||72,5 ||18 
|-
|5. ||Elektroprimorje Rijeka ||18 ||7 ||1 ||10 ||66 ||78 ||15 
|-
|6. ||Željezničar Moravice ||18 ||2 ||1 ||15 ||36 ||108 ||5 
|-
!colspan="9"| 
|-
|colspan="9"| odigrano 18 od predviđenih 20 kola 
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 kuglanje.hr, Konačni poredak sezone 2019./2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 4. HKL - Zapad - PGŽ-Istra  
 aplikacija.kuglanje.hr, 4. HKL - Zapad - PGŽ-Istra, 18. kolo

Ostale lige

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Hrvatski kuglački savez
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 aplikacija.kuglanje.hr, Hrvatske kuglačke lige - sezona 2019./2020. 
 aplikacija.kuglanje.hr, PROPOZICIJE EKIPNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - HRVATSKE KUGLAČKE LIGE - SEZONA 2019./20., objavlnjeo 15. srpnja 2019., preuzeto 26. svibnja 2020. 
 aplikacija.kuglanje.hr, Popis Hrvatskih kuglačkih liga za muške - sezona 2019./2020., preuzeto 26. svibnja 2020. 
 kuglanje.hr (drive.google.com), HRVATSKE KUGLAČKE LIGE - sezona 2019./2020. - Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020., objavljeno 20. svibnja 2020., preuzeto 26. svibnja 2020. 
 kuglanje.hr (drive.google.com), EKIPNO PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE - MUŠKARCI - KONAČNI POREDAK SEZONE 2019./2020. - sastav liga za sezonu 2020./2021. prema konačnom poretku (bez odustajanja), preuzeto 30. lipnja 2020. 
 

2019-20